Quella di terzo ufficiale è una qualifica professionale della marina mercantile che può riferirsi a:

terzo ufficiale di coperta: grado assegnato a discrezione dalla compagnia di navigazione ai possessori del titolo professionale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali di navigazione della sezione di coperta.

terzo ufficiale di macchina: grado assegnato a discrezione dalla compagnia di navigazione ai possessori del titolo professionale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali di macchina della sezione di macchina.

terzo ufficiale elettrotecnico: grado assegnato a discrezione dalla compagnia di navigazione agli ufficiali tecnici elettronici di bordo (ETO) che abbiano compiuto almeno 1 anno di effettiva navigazione in qualità di allievo ufficiale elettrotecnico su navi mercantili.

terzo ufficiale radiotelegrafista: grado assegnato a discrezione dalla compagnia di navigazione agli ufficiali marconisti di bordo reggenti la stazione che abbiano compiuto almeno 1 anno di effettiva navigazione in qualità di allievo ufficiale radiotelegrafista su navi mercantili.

Pagine correlate 
Primo ufficiale
Secondo ufficiale